Чакра — у медитативних практиках, а також спеціальні символічні зображення (чакра-янтри). Чакра в буквальному перекладі з санскриту означає «коло», «круг», «колесо»
 Ашока Чакра Ашока Чакра, або Ашок Чакра (гінді अशोक चक्र, англ. Ashok Chakra) — державна нагорода, вища військова нагорода Індії в мирний час.
 Сударшан-чакра () в індуїзмі — вогняний диск, що обертається, один з атрибутів Вішну, служив зброєю його аватарам (Крішні та ін) в їх різноманітних подвигах.
 Кірті Чакра, Чакра — колесо Ашоки (різновид Дхармачакри з 24 спицями), укладене у вінок з квіток лотоса.
 Чакра Фролова — розворот в площині тангажу на 360° з надзвичайно малим радіусом, своєрідний повітряний Кульбіт ((фр. culbute) — переворот через голову